|}

Die Esashi-Linie (jap. , Esashi-sen) ist eine Eisenbahnstrecke auf der japanischen Insel Hokkaidō, die von der Bahngesellschaft Dōnan Isaribi Tetsudō betrieben wird. Sie verläuft vom Bahnhof Goryōkaku in Hakodate nach Kikonai. Bis März 2016 führte JR Hokkaido den Betrieb durch. Der Strecke wird seither nach dem neuen Betreiber als Dōnan-Isaribi-Tetsudō-Linie (, Dōnan-Isaribi-Tetsudō-sen) bezeichnet.

Beschreibung 
Im Bahnhof Goryōkaku zweigt die Esashi-Linie von der Hakodate-Hauptlinie ab (alle Züge verkehren vom Bahnhof Hakodate aus). Die 37,8 km lange Strecke folgt im Wesentlichen der Küste der Tsugaru-Straße bis Kikonai. Sie ist kapspurig (1067 mm) und mit 20 kV 50 Hz Wechselstrom elektrifiziert. Elektrisch verkehren zurzeit nur Güterzüge von JR Freight, während die Personenzüge der Dōnan Isaribi Tetsudō aus Dieseltriebwagen zusammengesetzt sind. Ein kurzer zweigleisiger Abschnitt besteht zwischen Kamiiso und Moheji. Etwa die Hälfte aller in Hakodate abfahrenden Personenzüge wenden in Kamiiso.

In Kikonai besteht Anschluss an die Kaikyō-Linie und die Hokkaidō-Shinkansen, die beide durch den Seikan-Tunnel führen. Der westliche Abschnitt der Esashi-Linie von Kikonai durch zwei dünn besiedelte Täler nach Esashi ist stillgelegt worden und war nicht elektrifiziert.

Geschichte 
Das Eisenbahnamt eröffnete am 15. September 1913 eine 8,8 km lange Zweigstrecke der Hakodate-Hauptlinie von Goryōkaku nach Kamiiso, die so genannte Kamiiso-Kleinbahn ( Kamiiso-keibensen). Diese wurde 1922 in Kamiiso-Linie ( Kamiiso-sen) umbenannt und am 30. Oktober 1930 um 29,0 km nach Kikonai verlängert. Am 10. Dezember 1935 folgte der 21,4 km lange Abschnitt nach Yunotai. Die restlichen 20,7 km nach Esashi gingen am 10. November 1936 in Betrieb, woraufhin die Strecke die Bezeichnung Esashi-Linie erhielt.

Ab 1960 betrieb die Japanische Staatsbahn Eilzüge von Hakodate nach Esashi, ab 1963 solche von Hakodate über Kikonai nach Matsumae; diese verkehrten bis 1980. Mit der Privatisierung der Staatsbahn ging die Strecke am 1. April 1987 in den Besitz von JR Hokkaido über. Am 13. März 1988 wurden der östliche Teil der Esashi-Linie elektrifiziert und die in Kikonai beginnende Kaikyō-Linie durch den Seikan-Tunnel eröffnet. Dies ermöglichte die Führung von Schnell- und Nachtzügen von Hakodate bis nach Tokio. Ebenso nahm JR Freight den Güterverkehr wieder auf, den die Staatsbahn drei Jahre zuvor eingestellt hatte. 1990 führte JR Hokkaido auf dem schwach genutzten westlichen Abschnitt den Einmannbetrieb ein, drei Jahre später auch in den Personenzügen auf dem östlichen Abschnitt.

JR Hokkaido gab im August 2012 die Absicht bekannt, den 42,1 km langen, nicht-elektrifizierten Abschnitt zwischen Kikonai und Esashi aufgrund mangelnder Rentabilität stilllegen zu wollen. Im Fiskaljahr 2011 verkehrten dort sechs Zugpaare täglich mit einer durchschnittlichen Nutzung von 41 Passagierkilometern je Tag, was der schwächsten Nutzung aller Strecken der Bahngesellschaft entsprach. Die Stilllegung erfolgte am 12. Mai 2014; seither übernimmt eine Buslinie die Erschließung.

Die Eröffnung der teilweise parallel verlaufenden Hochgeschwindigkeitsstrecke Hokkaidō-Shinkansen zum Bahnhof Shin-Hakodate-Hokuto am 26. März 2016 hatte erneut weitreichende Konsequenzen. JR Hokkaido übertrug den östlichen Abschnitt der Esashi-Linie an die neu gegründete Regionalbahngesellschaft Dōnan Isaribi Tetsudō, die dort seither den Lokalverkehr durchführt. Der Fernverkehr von und nach Hakodate war in den Wochen zuvor schrittweise reduziert worden. Der Güterverkehr nutzt von und zum Seikan-Tunnel weiterhin die Esashi-Linie.

Liste der Bahnhöfe

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Japan
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Hokkaidō
Hokkaidō